Milha
Milha náutica
Programa de milhagem

Veja também
Milhã - município brasileiro

Desambiguação